Илиа́н — мужское имя.

Носители, известные по имени 
 Илиан (Востряков) (род. 1945) — епископ Русской православной церкви.
 Илиан (Сорокин) (1883—1971) — архимандрит Константинопольской православной церкви, настоятель Пантелеимонова монастыря на Афоне.

Православные имена